Rang kan syfta på:

Matematik
 Matrisrang – antal oberoende kolonner i en matris 
 Modulrang – en motsvarighet till dimension

Övrigt
 Rangordning – en hierarkiska ordning som personer äger på grund av börd, särskilt medgivande, innehavt ämbete eller tjänst
 Tjänstegrad – en persons hierarkisk rangordning i en organisation
 Gruppering inom det hierarkiska systemet i biologi, exempelvis är "art", "släkte", "familj" etc. olika ranger. Se Systematik (biologi).

Geografi

Frankrike 

 Rang, Doubs, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté,